A benzopirén a következőket jelentheti:
Benzo[a]pirén
Benzo[e]pirén